— аниме в формате OVA, выпущенное студией Gainax в 1991 году и рассказывающее о жизни отаку. В сюжет вставлены небольшие интервью, закрывающие временные промежутки.

Сюжет 
Главный герой, среднестатистический японец, Кэн Кубо, живёт со своей девушкой, Ёсико. Однажды, он случайно встречает своего старого школьного друга, Танаку, который знакомит Кэна со своими друзьями-отаку (художницей, коллекционером моделей оружия, фанатом научной фантастики, фанатом боевых искусств). Сдружившись с ними, Кубо погружается в бурлящий водоворот жизни отаку, из-за чего его бросает девушка. Видя негативное отношение к своему новому увлечению, Кубо решает стать отаку из отаку и как вершина своей мечты — построить «Отаку-Град». В конце OVA Кубо, добившийся известности и воплотивший свою мечту в жизнь, возвращает себе молодость и улетает искать Планету Отаку в роботе, в которого превращается Отаку-Град.

Портрет отаку 
В OVA вставлены небольшие интервью с отаку. Они представляют из себя небольшие документальные фильмы, названные «Портрет отаку». Это интервью с разными людьми, которые были, или все ещё считают себя отаку. Их лица закрыты мозаикой, а голоса были подвергнуты компьютерной обработке для того, чтобы никто не смог их узнать. В противоположность сюжету OVA, воспевающему образ отаку, «Портрет отаку», наоборот, выставляет их в чёрном свете. В конце второй OVA после нескольких недель расследований съемочной группе удалось обнаружить настоящего отаку (прочих таковыми не называли), но взять у него интервью не удалось — отаку побил съемочную группу и скрылся в неизвестном полиции направлении на высокой скорости.

Есть теория, что это аниме стало одним из факторов, которые и привели к тому, что слово «отаку» стали использовать на западе в привычном теперь значении «фанат аниме».

Персонажи 
 — Главный герой.
 Сэйю: Кодзи Цудзитани

 Сэйю: Тосихару Сакураи

 Сэйю: Сигэру Накахара

 Сэйю: Юко Кобаяси

 Сэйю: Кикуко Иноуэ

 Сэйю: Юри Амано

 Сэйю: Масами Кикути

 Сэйю: Тосиюки Морикава

 Сэйю: Нобуо Тобита

 Сэйю: Ватару Такаги

 Сэйю: Хидэюки Умэдзу

 Сэйю: Дзюнъити Канэмару

 Сэйю: Киёюки Янада

 Сэйю: Рэна Курихара

 Сэйю: Хидэюки Умэдзу

 Сэйю: Акио Оцука

 Сэйю: Акио Оцука

Список серий 
 1982 Otaku no Video
 1985 More Otaku no Video

См. также 
 Genshiken
 Comic Party
 Cosplay Complex

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Gainax